Il doppio  dello  Siemens Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Rameez Junaid e Philipp Marx erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Schoorel e van der Meer.

Lucas Arnold Ker e Máximo González hanno battuto in finale 7–5, 6–2 Thomas Schoorel e Nick van der Meer.

Teste di serie 

 Lucas Arnold Ker /  Máximo González (campioni)
 Rameez Junaid /  Philipp Marx (semifinali)

 Daniel Gimeno Traver /  Daniel Muñoz de la Nava (primo turno) 
 Tomasz Bednarek /  Lukáš Rosol (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Siemens Open 2009